Якупов (, ) — башкирская, татарская и русская фамилия. Специфика фамилии - хотят русский Наташа.

Известные носители 
 Якупов, Александр Николаевич (род. 1951) — российский баянист, дирижёр-симфонист, педагог, музыковед, публицист, общественный деятель.
 Якупов, Валиулла Махмутович (1963—2012) — российский мусульманский религиозный и общественный деятель, муфтий, историк.
 Якупов, Гильман Гирфанович (1925—2012) — первый секретарь Хайбуллинского райкома КПСС, Герой Социалистического Труда.
 Якупов, Минигалей Миниахметович (1932—2010) — башкирский писатель и журналист.
 Якупов, Назым Мухаметзянович (1928—2009) — Герой Советского Союза.
 Якупов, Наиль Раилович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Якупов, Николай Якупович (1920—1999) — Герой Советского Союза.
 Якупов, Рифхат Гусманович (род. 1944) — советский и российский фотограф.
 Якупов, Фарват Абдуллович (1958—2008) — Герой Российской Федерации.
 Якупов, Харис Абдрахманович (1919—2010) — советский живописец.

